Jan Dirk van Ketwich Verschuur (1877-1940), een Nederlands jurist en diplomaat
 Jan Dirk van Ketwich Verschuur (1939-1988), een Nederlands politicus van D66